Cop de Casado, cop d'estat durant la Guerra Civil Espanyola (5 març de 1939)
 Biografies:
Alberto Casado (Madrid, 1983), còmic espanyol
 Alfonso Casado Trigo (Alcalá de Guadaira, Sevilla, 1984), pianista i director musical espanyol 
 Esteban Casado Poveda (Ciudad Real, 1943), polític i sindicalista català d'origen castellanomanxec 
 Florentina Casado García (Madrid, 1933 - Barcelona, 1997), bailaora i pedagoga espanyola 
 Fernando Casado Arambillet o Fernando Rey (La Corunya, 1917 − Madrid, 1994), actor de cinema
 José Casado del Alisal (Villada, Palència, 1832 - Madrid, 1886), pintor i acadèmic castellà 
 José Manuel Casado Bizcocho (Coria del Río, 1986), futbolista andalús que ocupa la posició de defensa 
 José María Casado Pallarés, polític i advocat de Castelló de la Plana
 Josep Curto i Casadó (Tortosa, 1947), polític català 
 Manuel Casado Nieto (Castro Caldelas, Ourense, 1912-Barcelona, 1984), poeta, traductor i jurista gallec 
 María Casado, diversos personatges 
 Núria Casado i Gual (Lleida, 1975), dramaturga i professora catalana especialitzada en el gènere teatral 
 Philippe Casado (Oujda, 1964 - Perpinyà, 1995), ciclista francès nascut al Marroc, nord-català d'adopció 
Pablo Casado, president del PP
Segismundo Casado (Nava de la Asunción, Segòvia, 1893 - Madrid, 1968), militar espanyol que va tenir especial protagonisme durant l'etapa final de la Guerra Civil Espanyola
Xoán-Manuel Casado (Barcelona, 1949-2002), poeta gallec
 Gastronomia
 Casado (menjar)